FC2 steht für:
 Far Cry 2, ein Computerspiel
 FC2 (Internetservice), japanische Bloggingplattform und Videoportal

FC/2 steht für:
 File Commander 2, ein Dateimanager

FC2